Септим или Септимий  (Septimus или Septimius; Septiminus) е когномен на римските фамилии Марции и Порции и име (praenomen) на фамилията Септимии.

Известни с това име:

 Луций Марций Септим, римски военачалник 206 пр.н.е.
 Септим Север или Септимий Север, римски император 193-211 г.
 Каракала (Луций Септимий Басиан), император 198-217 г.
 Публий Септимий Гета, император 209-211 г.
 Септимий или Септимин, узурпатор 271/272 г.
 Септимий Ациндин, консул 340 г.
 Тертулиан (Квинт Септимий Флоренс Тертулиан), латински писател по теология